Jumla (district), een van de 75 districten van Nepal, in de Karnali-zone
 Jumla (stad), de hoofdplaats van het Nepalese district Jumla